Талый Ключ — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Чинетинского сельсовета.

История 
Основан в 1923 г. В 1928 г. посёлок Животноводка состоял из 15 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Чинетинского сельсовета Колыванского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района